

Sigle 
 Backpropagation – algoritmo relativo alle reti neurali
 base pair (bp) – in biologia molecolare, appaiamento di basi oppure paia di basi (misura di lunghezza di acidi nucleici)
 Before Present – in archeologia, una scala del tempo che usa il 1950 come anno di riferimento per indicare il presente
 Bletchley Park – sito dell'unità principale di crittoanalisi del Regno Unito durante la seconda guerra mondiale
 Boîte postale – casella postale
 Business plan – in economia, progetto di un'impresa
Blood pressure – in medicina, pressione arteriosa
Robert Baden-Powell – (B.P., B-P o B.-P.) militare, educatore e scrittore inglese, fondatore del movimento scout

Codici 
 BP – codice vettore IATA di Air Botswana
 BP – codice FIPS 10-4 delle Isole Salomone

Economia 
 BP – simbolo NYSE di BP plc
 BP – azienda
 Banca del Piemonte – istituto di credito con sede a Torino